Klasika Primavera 2019 var den 65. udgave af cykelløbet Klasika Primavera. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 14. april 2019. Løbet blev vundet af colombianske Carlos Betancur fra

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2019
UCI Europe Tour 2019